David Armstrong (filosoof), een Australische filosoof
 David Armstrong (fotograaf) (1954-2014), een Amerikaans fotograaf 
 David Armstrong (golfer), een Australisch golfer
 David Armstrong (voetballer) (1954–2022), een Engels voetballer